Радивилов — фамилия и топоним:

 Радивилов — город районного значения в Ровненской области Украины, административный центр Радивиловского района.
 Радивилов, Игорь Витальевич (род. 1992) — украинский гимнаст.